Nesbanebdjed est un prénom masculin dans l'Égypte antique. En ancien égyptien, Nesbanebdjed signifie « Celui qui appartient au bélier de Mendès ». Chez l'historien égyptien d'expression grecque Manéthon de Sebennytos, ce nom est devenu Smendès.

Il a été porté par un pharaon de la  (Troisième Période intermédiaire), ainsi que par deux Grands prêtres d'Amon.

Pharaon 
 , pharaon de -1069 à -1054, puis co-pharaon de -1054 à -1043 avec .

Grand prêtre d'Amon 
 , grand prêtre d'Amon à Thèbes de -992 à -990 ;
 , grand prêtre d'Amon à Thèbes de -884 à -874.

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité